Белорусоведение () — гуманитарная дисциплина, сконцентрированная на комплексном исследовании Белоруссии и белорусов, латинизированной калькой термина «белорусоведение» является малоупотребительный термин «альбарутеника».

Значительный вклад в развитие белорусоведения внесли братья Константин и Евстафий Тышкевичи. По их инициативе в 1842 году в Логойске был создан первый в Белоруссии музей древностей, в 1855 году основан Виленский музей древностей, в который Евстафий передал собрание собственных археологических материалов. Одним из основателей белорусоведения был археолог, этнограф, историк, литератор Адам Киркор. Коллекцию своих археологических находок, обнаруженных в результате раскопок около тысячи курганов, он передал Виленскому музею древностей. Позже для многотомного издания «Живописная Россия» он написал отдельный том, посвященный белорусско-литовскому краю.

Крупнейшие центры белорусоведения

в Республике Беларусь 
 Институт истории Национальной академии наук Беларуси
 Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси
 Белорусский государственный университет
 Белорусский государственный университет культуры и искусств
 Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка
 Брестский государственный университет имени А. Пушкина
 Витебский государственный университет имени П. Машерова
 Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины
 Гродненский государственный университет имени Я. Купалы
 Могилевский государственный университет имени А. Кулешова
 Полоцкий государственный университет имени Е. Полоцкой Полоцкий государственный университет

за границей 
 Европейский гуманитарный университет (Литва)
 Варшавский университет (Польша)
 Люблинский университет (Польша)
 Белостокский университет (Польша)
 Коллегиум Восточной Европы имени Я. Новака-Езёраньского (Польша)
 Даугавпилсский университет (Латвия)
 Киевский национальный университет имени Т. Шевченко (Украина)
 Восточноевропейский национальный университет имени Л. Украинки (Украина)
 Московский государственный университет имени М. Ломоносова (Россия)
 Берлинский университет имени Гумбольдта (Германия)
 Ольденбургский университет имени Карла фон Осецкого (Германия)
 Лейпцигский университет (Германия)
 Будапештский университет имени Лоранда Этвёша (Венгрия)
 Прешовский университет (Словакия)
 Бакинский государственный университет (Азербайджан)

См. также 
 Краеведение Белоруссии

Примечания

Литература 
 Белорусоведение: учебное пособие Вонсович Л. В. ТетраСистемс, 2005 г.

Ссылки 
 Белорусоведение

Славистика
Белорусский язык
Белорусы